Józef Błachnio (działacz polityczny)
 Józef Błachnio (historyk)